Джузе́ппе Фели́че То́зи (; 28 февраля 1619, Болонья, Эмилия-Романья, ныне Италия — 14 декабря 1693, там же) — итальянский композитор и органист. Отец Пьера Франческо Този.

Биография 
Свою музыкальную карьеру начинал кантором в Базилике Сан-Петронио. В 1666—1679 годы учился в Болонской академии, одновременно в 1682—1683 годы служит капельмейстером в Феррарском соборе. С 1686 года капельмейстер в .

Сочинения

Оперы 
 Salmi concertati a 3 e 4 voci, con violini e ripieni Opera Prima (Bologna, 1683)
 Il Primo Libro delle cantate da camera a voce sola Opera Seconda (Bologna, 1688)
 Il Celindo (favola drammatica musicale di Giovanni Battista Neri. Rappresentata per la prima volta a Cento nel 1677 al Teatro Accademico del Sole, ma composta nel 1674)
 Atide (dramma per musica di Tomaso Stanzani. Bologna, Teatro Formagliari, 1679. In collaborazione con Pietro Degli Antonii, Atto Secondo, e Giacomo Antonio Perti, Atto Terzo)
 Erismonda (dramma per musica di Tomaso Stanzani. Bologna, Teatro Formagliari, 1681)
 Il Vespasiano (dramma per musica di Giulio Cesare Corradi. Ferrara, Teatro Bonacossi, 1682. Revisione, con nuove aggiunte, dell'omonimo dramma di Carlo Pallavicino, composto e rappresentato a Venezia nel 1678 per inaugurare l'apertura del nuovo teatro San Giovanni Grisostomo)
 Traiano (dramma per musica di Matteo Noris. Venezia, Teatro SS. Giovanni e Paolo, 1684)
 Aladario (dramma per musica di Pinamonte Bonacossi. Ferrara, Teatro Bonacossi, 1685)
 Il Giunio Bruto (dramma per musica di Pietro Paolo Seta. Bologna, Teatro Formagliari, 1686)
 Orazio (dramma per musica di Vincenzo Grimani. Venezia, Teatro San Giovanni Grisostomo, 1688)
 Amulio e Numitore (dramma per musica di Adriano Morselli. Venezia, Teatro San Giovanni Grisostomo, 1689)
 L'età dell'oro (introduzione a un balletto regio di Lotto Lotti. Piacenza, Teatrino Nuovo, 1690)
 L'idea di tutte le perfezioni (introduzione a un balletto regio di Lotto Lotti. Piacenza, Teatrino Nuovo, 1690)
 Pirro e Demetrio (dramma per musica di Adriano Morselli. Venezia, Teatro San Giovanni Grisostomo, 1690)
 L'Alboino in Italia (dramma per musica di Giulio Cesare Corradi. Venezia, Teatro di SS. Giovanni e Paolo, 1691. In collaborazione con Carlo Francesco Pollarolo)
 L'incoronazione di Serse (dramma per musica di Adriano Morselli. Venezia, Teatro San Giovanni Grisostomo, 1691)

Оратория 
 L'Absalon (Ferrara, Chiesa di Santa Francesca Romana, 1682)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 547 — ISBN 5-85270-033-9
 Thomas Walker, Marc Vanscheeuwijck, The New Grove Dictionary of Opera — Stanley Sadie, 1992. — ISBN 0-333-73432-7 e ISBN 1-56159-228-5

Примечания 

Оперные композиторы
Композиторы эпохи барокко